Маятник Фуко (фізика) — маятник, що демонструє обертання Землі.
 Маятник Фуко (роман) — роман Умберто Еко.